Effetto GZK  – Capacità dei protoni ad altissima energia di interagire con i fotoni della radiazione cosmica di fondo dando origine a pioni. Dagli scienziati Greisen, Zatsepin e Kuzmin che lo predissero.